Le Tournoi de Wellington désigne plusieurs événements sportifs organisés par la ville de Wellington (Nouvelle-Zélande) :

 le Tournoi de Nouvelle-Zélande de rugby à sept : tournoi annuel de rugby à sept comptant pour les World Rugby Sevens Series et se déroulant au Westpac Stadium.
 le Tournoi de tennis de Wellington : tournoi international de tennis.

Homonymie